Święta wojna – wojna prowadzona z przyczyn religijnych, np. dżihad albo krucjata;
 Święta wojna – polski serial telewizyjny;
 Święta wojna – derby Krakowa w piłce nożnej;
 Święta wojna – tytuł piosenki opiewającej derby Krakowa, a wykonywanej przez kapelę Andrusy;
 Święta wojna – pojedynki koszykarskie Anwilu Włocławek ze Śląskiem Wrocław;
 Święta wojna – polska komedia z 1965 roku;
 Święta wojna – tytuł radzieckiej pieśni z czasów drugiej wojny światowej.

Zobacz też 
 III wojna święta